Hwang Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huang Dao (halvö), Shandong, 
 Damen Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar